The Phone (reality show) - programa da TV neerlandesa
The Phone: A Missão - um reality show brasileiro
 The Phone (filme), produção sul-coreana de 2015
Smartphone - um telemóvel inteligente
iPhone - um smartphone da Apple Inc
Telephone - um single de Lady Gaga

Desambiguação